Truthällan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Truthällan, Korsholm, Österbotten, 
 Truthällan, Raumo, Satakunta,

Se även
Truthällarna

Robotskapade Finlandförgreningar